Biasolettia cynapioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten. Biasolettia cynapioides ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cynapioides